Annett Böhm (1980), Duits judoka
 Daniel Böhm (1986), Duits biatleet
 Franz Böhm (1788-1846), Oostenrijks-Hongaars violist en broer van Joseph
 Franz Böhm (1895-1977), Duits politicus, advocaat en econoom
 Georg Böhm (1661-1733), Duits componist en organist
 Gottfried Böhm (1920), Duits architect
 Hans Böhm (1950), Nederlands schaker en presentator
 Jan Böhm (1888-1959), Tsjecho-Slowaaks rozenkweker en -veredelaar 
 Johanna Böhm (1898-1967), Zwitserse schrijfster
 Joseph Böhm (1795-1876), Oostenrijks-Hongaars violist en broer van Franz
 Karl Böhm (1894-1981), Oostenrijks dirigent
 Karlheinz Böhm (1928-2014), Oostenrijks acteur
 Lucie Böhm (1974), Oostenrijks oriëntatieloopster
 Ludwig Böhm (1859-na 1907), Duits-Amerikaans glasblazer
 Robert Böhm (1988), Duits voetbalkeeper
 Rudolf Boehm (1927), Duits-Belgisch filosoof
 Theobald Böhm (1793-1881), Duits fluitbouwer